De 21ste Europacup I hockey voor mannen werd gehouden van 20 tot en met 23 mei 1994 in Bloemendaal. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. Uhlenhorst Mülheim won deze editie door in de finale HC Bloemendaal te verslaan.

Uitslag poules

Eindstand Groep A

Uitslagen
 Uhlenhorst - Samara 6-1 
 Durkheim - Baudouin 3-1 
 Uhlenhorst - Baudouin 11-0 
 Durkheim - Samara 3-0 
 Baudouin - Samara 3-0 
 Uhlenhorst - Durkheim 9-0

Eindstand Groep B

Uitslagen
 Hounslow - Egara 1-2 
 Bloemendaal - Racing Club 6-0
 Bloemendaal - Egara 5-1
 Hounslow - Racing Club 2-1
 Egara - Racing Club 4-1
 Bloemendaal - Hounslow 1-2

Finalewedstrijden

Maandag 23 mei 1994
 4A - 4B Samara - Racing Club 3-2
 3B - 3A Egara - Baudouin 4-3
 2A - 2B Durkheim - Hounslow 2-1
 1A - 1B Uhlenhorst - Bloemendaal 2-0

Einduitslag 
1.  Uhlenhorst Mülheim 
2.  HC Bloemendaal 
3.  Dürkheimer HC 
4.  Hounslow HC 
5.  Club Egara 
6.  Royal Baudouin THC 
7.  SKA Samara 
8.  Racing Club de France 

1
Hockey in 1994
Hockey in Nederland
Hockey
Sport in Bloemendaal
Sportevenement in Noord-Holland